Ангеларий (; IX век) — епископ Канозы.

В 844 году святой Ангеларий, епископ Канозы, бывшей тогда в руинах, перенёс в Бари, возвратившийся под византийское правление, мощи святых Руфина (Saints Rufinus), Мемора (Memorus) и Савина, обретённые им среди развалин. Папа Римский Сергий II дал ему титул епископа Бари и Канозы, который архиепископы Бари носят по сей день.

Также святым Ангеларием был восстановлен храм святого Бенедикта в Салерно, разрушенный в 884 году сарацинами.

Ссылки 
 Bari

Персоналии по алфавиту
Святые Италии
Святые по алфавиту
Католические святые
Христианские святые IX века